ICA représente les initiales de:
  (en français, analyse en composantes indépendantes) ;
 , le protocole réseau de  ;
 , l'alliance formée par Nortel et Microsoft dans les communications unifiées ;
  ;
 , à Londres ;
 , à Philadelphie ;
 , à Boston ;
  ;
  (en français, Conseil international des archives) ;
 , une milice irlandaise de 1913 ;
 ICA (où ICA signifie ), une société suédoise de la grande distribution ;
 , un fabricant allemand d'appareils photographiques ;
  (en français, Association cartographique internationale) ;
 Institut de combinatoire et ses applications ou  ;
 , une association connue également sous le sigle ICA ;
 Institut Clément Ader, un laboratoire de recherche français ;
  (en français, Conseil israélien américain) ;

 Ica, une ville du Pérou.